Herman I van Woerden (??)
 Herman II van Woerden (??)
 Herman III van Woerden (??)
 Herman IV van Woerden (ca.1177 - 1204)
 Herman V van Woerden (1202-1252)
 Herman VI van Woerden (ca.1240-na 1303), nam deel aan complot tegen Floris V